John Gardner (1917–2011) angol zeneszerző
 John Gardner (1926–2007) angol író
 John Gardner (1933–1982) amerikai író, irodalomtkritikus